Plaatsen
 Elton (Cambridgeshire), Engeland
 Elton (Louisiana), Verenigde Staten
 Elton (Cheshire), Engeland
 Elton (County Durham), Engeland
 Elton (Derbyshire), Engeland
 Elton (Gloucestershire), Engeland
 Elton (Greater Manchester), Engeland
 Elton (Herefordshire), Engeland
 Elton (Nottinghamshire), Engeland
 Elton (Manitoba), Canada
 Elton Green, Engeland
 Elton's Marsh, Engeland
 Eltonmeer, Rusland

Personen
 Elton John, Engels zanger
 Elton Dean, Engels muzikant
 Elton Mayo, Australisch wetenschapper
 Ben Elton, Engels komiek
 Charles Sutherland Elton, Engels zoöloog
 Geoffrey Elton, Engels geschiedkundige
 Lewis Elton, Duits-Engels natuurkundige
 Alexander Duszat, beter bekend onder zijn artiesten naam Elton, Duits komiek
 Elton Brand, Amerikaans basketballer
 Elton Gallegly, Amerikaans politicus
 Elton Sawyer, Amerikaans NASCAR-coureur